Augusto Arioni (I)
 Egidio Arioni (II)
 Enrico Arioni (III)